Turniej rugby 7 na Igrzyskach Azji Wschodniej 2009 odbył się w Hongkongu w dniach 5–6 grudnia 2009 roku. Areną zmagań zarówno kobiet, jak i mężczyzn był Hong Kong Stadium.

Rugby 7 w programie tych zawodów pojawiło się po raz pierwszy. Początkowo było uznane za sport demonstracyjny, otrzymało jednak status sportu medalowego, gdy Hong Kong Rugby Football Union zobowiązał się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z organizacją zawodów.

Faworyzowane zespoły Japonii i Chin triumfowały odpowiednio w turnieju męskim i żeńskim.

Normalny bilet wstępu na zawody kosztował 100 HKD, a dziecięcy połowę mniej.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o miejsce 5.

Mecz o miejsce 3.

Mecz o miejsce 1.

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w Azji
2009 w rugby union
2009
Rugby union w Hongkongu